Coolidge kan avse:

Geografi
 Coolidge, Arizona
 Coolidge, Kansas

Personer
 Calvin Coolidge
 Carlos Coolidge
 Grace Coolidge 
 Jennifer Coolidge
 Marcus A. Coolidge
 Martha Coolidge
 Rita Coolidge
 Susan Coolidge
 William David Coolidge

Engelska efternamn